Předsíň může být:

 předsíň – vstupní část domu nebo bytu
 nosní předsíň – část nosní dutiny
 poševní předsíň – část ženského pohlavního ústrojí
 srdeční předsíň (levá a pravá) – část srdce savců
 ušní předsíň – část vestibulárního aparátu vnitřního ucha